Miejscowości w USA:
 West Fork – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 West Fork (ang. West Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 West Fork (ang. West Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 West Fork (ang. West Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 West Fork (ang. West Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury